Jerusalem – wiersz Williama Blake'a
 Jerusalem – opera Giuseppe Verdiego
 Jerusalem – komputerowa gra przygodowa z 2002 roku
 Jerusalem – grupa muzyczna
Miejscowości w USA:
 Jerusalem – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Jerusalem – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Jerusalem (ang. Jerusalem Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Jerusalem (ang. Jerusalem Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davie
 Jerusalem (ang. Jerusalem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
W Wielkiej Brytanii:
 Jerusalem – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)

Zobacz też 
 Jerozolima